Vladislav Viktorovich Khatazhyonkov (Russo: Владислав Викторович Хатажёнков:Moscou, 2 de maio de 1984) é um futebolista profissional russo, lateral, milita no PFC Spartak Nalchik.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Rússia
Futebolistas do PFC Spartak Nalchik